Felsenpfad steht für

 einen Wanderweg im Saarland, siehe Felsenpfad (Kirkel)
 einen Klettersteig in den Vogesen, siehe Sentier des Roches